Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 9 по 15 февраля 2020 года в городе Тун.

В чемпионате принимало участие 7 команд. Победитель получил место в Швейцарском отборе к чемпионату мира 2021.

Победителями чемпионата стала команда Oberwallis (скип Елена Штерн, ставшая чемпионкой Швейцарии среди женщин впервые), победившая в финале команду Aarau HBL (скип Сильвана Тиринзони). Бронзовые медали завоевала команда Langenthal (скип Биния Фельчер-Беели).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по круговой системе в один круг. Две лучшие команды встречаются в финале, две оставшиеся играют в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда (скип)
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width=20|6
!width=20|7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Aarau HBL (Сильвана Тиринзони)         ||  * ||11:4|| 7:1|| 9:4|| 5:8|| 6:3|| 8:2|| 5 || 1 ||2
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Langenthal (Биния Фельчер-Беели)       ||4:11||  * || 9:2||5:10|| 6:9|| 9:5|| 8:7|| 3 || 3 ||3
|-
|3||align=left|Lausanne-Olympique Gstaad (Emma Suter) || 1:7|| 2:9||  * || 4:8|| 4:5|| 3:7|| 9:6|| 1 || 5 ||6
|-
|4||align=left|Limmattal PLEION (Ирене Шори)          || 4:9||10:5|| 8:4||  * || 5:6|| 7:8|| 5:8|| 2 || 4 ||5
|- bgcolor=#cfc
|5||align=left|Oberwallis (Елена Штерн)               || 8:5|| 9:6|| 5:4|| 6:5||  * || 7:6|| 8:5|| 6 || 0 ||1
|- bgcolor=#cfc
|6||align=left|Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest)     || 3:6|| 5:9|| 7:3|| 8:7|| 6:7||  * || 6:5|| 3 || 3 ||4
|-
|7||align=left|Zug Karl Bucher (Corrie Hürlimann)     || 2:8|| 7:8|| 6:9|| 8:5|| 5:8|| 5:6||  * || 1 || 5 ||7
|}
 команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф 

 команды, выходящие в финалСессия 1. 13 февраля, 18:00Сессия 2. 14 февраля, 12:00Сессия 3. 14 февраля, 18:00Матч за 3-е место. 15 февраля, 8:30Финал.' 15 февраля, 17:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 
 
 Плейлист «SM Frauen + Männer 2020» на YouTube (24 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках 2020

Спорт в Швейцарии в 2020 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2020 года в Швейцарии
Спортивные соревнования в Туне